Miejscowości w USA:
 Frazer – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Valley
 Frazer – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Frazer Corners – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano

Gminy w USA:
 Frazer (ang. Frazer Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny

Osoby:
 James George Frazer
 Frazer Richardson